Уильям (Гильом) д’Обиньи () — представители англо-нормандского рода д’Обиньи:

 Уильям (Гильом) I д’Обиньи (де Альбини) (XI век) — нормандский рыцарь, родоначальник рода д’Обиньи.
 Уильям (II) Пинцерна д’Обиньи (ум. 1139) — англо-нормандский барон, дворецкий короля Англии Генриха I, внук предыдущего.
 Уильям (III) д’Обиньи (1100/1109 — 1176) — англонормандский аристократ, 1-й граф Арундел с ок. 1141, сын предыдущего.
 Уильям (IV) д’Обиньи (ум. 1193) — 2-й граф Арундел с 1176, сын предыдущего.
 Уильям (V) д’Обиньи (ум. 1221) — 3-й граф Арундел с 1193, сын предыдущего.
 Уильям (VI) д’Обиньи (ум. 1224) — 4-й граф Арундел с 1221, сын предыдущего.